Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Eastville – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Eastville – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
Miasta w USA:
 Eastville – miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Northampton